Jeunes Mariés peut faire référence à plusieurs œuvres :

 Jeunes Mariés, un film français de Gilles Grangier, sorti en 1953;
 Jeunes Mariés (Just Buried), un film canadien de Chaz Thorne, sorti en 2007.